Тиниан

 Тиниан (англ. Tinian) — остров в архипелаге Марианские острова в Тихом океане.
 Тиниан — муниципалитет Северных Марианских островов
 Тиниан — международный аэропорт, расположенный на острове Тиниан.